Příjmení Březovský má více nositelů:

 Bohuslav Březovský (1912–1976), český spisovatel
 Lumír Březovský (1898–1914), český voják, nejmladší příslušník roty Nazdar

Česká příjmení